Hutia ou jutia est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains rongeurs de grande taille, endémiques des Caraïbes. 

Les hutias géants, ou Heptaxodontidae, qui pouvaient atteindre la taille d'un ours, ont actuellement tous disparu, chassés par l'homme. On les connaît à l'état de fossiles.

Les hutias, dont certaines espèces survivent encore, forment la famille des Capromyidae.

Noms vernaculaires et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces sont éteintes.

 Grand Hutia d'Hispaniola - Plagiodontia araeum (éteint)
 Hutia - Isolobodon portoricencis 
 Hutia de Cabrera - Mesocapromys angelcabrerai 
 Hutia de Cuba - Capromys pilorides
 Hutia de Cuba à queue courte  - Geocapromys columbianus (éteint en 1850)
 Hutia à dents larges - Isolobodon montanus (éteint en 1500) ou Plagiodontia ipnaeum (éteint)
 Hutia édenté - Hexolobodon phenax (éteint en 1600)
 Hutia grimpeur de Cuvier commun - la sous-espèce Plagiodontia aedium aedium
 Hutia de l'Ile de Swan - Geocapromys thoracatus (éteint)
 Hutia de Jamaïque - Geocapromys brownii  
 Hutia de La Hotte - Rhizoplagiodontia lemkei (éteint)
 Hutia de San Felipe - Mesocapromys sanfelipensis 
 Petit Hutia de Cuba - Mesocapromys sanfelipensis (n’a pas été observé depuis près de 40 ans, sans doute éteint)
 Etc.

Notes et références

Articles connexes 
 Cayo Jutías

Liens externes 
  Quelques hutias toujours existants
  Encyclopédia Britannica : Hutia
  Encyclopédia Britannica : (Classification and paleontology)

Rongeur (nom vernaculaire)
Capromyidae
Nom de rongeur ambigu